Inma steht für:

 Inma (Vorname) – zu Namensträgerinnen siehe dort

Orte in Myanmar:
 Inma (Pyay District), Ort im Pyay District, Bago-Region
 Inma (Ma-ubin District), Ort im Ma-ubin District, Irawadi-Region
 Inma (Myaungmya District), Ort im Myaungmya District, Irawadi-Region
 Inma (Pathein District), Ort im Pathein District, Irawadi-Region
 Inma (Pakokku District), Ort im Pakokku District, Magwe-Region
 Inma (Thayet District), Ort im Thayet District, Magwe-Region
 Inma (Katha District), Ort im Katha District, Sagaing-Region
 Inma (Sagaing District), Ort im Sagaing District, Sagaing-Region
 Inma (Shwebo District), Ort im Shwebo District, Sagaing-Region
 Inma (Kyaukme District), Ort im Kyaukme District, Shan-Staat